Liebesgarten steht für:
 hortus amoenus, mittelalterliches Motiv der Minnelyrik und der Bildenden Kunst, siehe Locus amoenus
 ein zentrales Thema des deutschen Kupferstechermeisters E. S., siehe Meister E. S.#Liebesgarten

Der Liebesgarten
 Der Liebesgarten, Gemälde von Peter Paul Rubens